kanton Moulins-Sud, een kanton van het Franse departement Allier
 kanton Moulins-Ouest, een kanton van het Franse departement Allier